

Tecnologia 
Dinamo – macchina elettrica rotante per la trasformazione di lavoro meccanico in energia elettrica
Dinamo ad autoeccitazione – modello per spiegare il campo magnetico terrestre
Dinamo solare – processo fisico che genera il campo magnetico solare
Dinamo-Scimmielettrica – strumento di animazione di personaggi di cartone
Dinamo tachimetrica – variante della macchina elettrica usata come sensore di velocità

Sport 
Dinamo è un nome molto comune tra le squadre sportive, e designava originariamente le squadre sotto il controllo del ministero dell'interno dei paesi sovietici.

Calcio 

Dinamo Alay Osh – squadra kirghiza
Dinamo Alma Ata – squadra kazaka
Dinamo Bacău – squadra rumena
Dinamo Baku – squadra azera
Dynamo Barnaul – squadra russa
Dinamo Batumi – squadra georgiana
Dinamo Belaya Tserkov – squadra sovietica
Dinamo Bender – squadra moldava
Dinamo Berlino – squadra tedesca
Dinamo-Polyot Bishkek – squadra kirghiza
Dinamo Brașov – squadra rumena
Dinamo Brest – squadra bielorussa
Dynamo Bryansk – squadra russa
Dinamo Bucarest – squadra rumena
Dynamo České Budějovice – squadra ceca
Dinamo Daugavpils – squadra lettone
Dinamo Dresda – squadra tedesca
Dynamo Dušanbe – squadra tagika
Dinamo Galati – squadra rumena
Dinamo Gazovik Tumen – squadra russa
Houston Dynamo – squadra statunitense
Dynamo Irpen – squadra ucraina
Dinamo Kant – squadra kirghiza
Dinamo Kashira – squadra sovietica
Dynamo Khmelnytskyi – squadra ucraina
Dinamo Kiev – squadra ucraina
Dynamo Kirov – squadra russa
Dynamo Kirovabad – squadra azera
Dinamo Krasnodar – squadra russa
Dinamo Leningrado – squadra russa
Dynamo Makhachkala – squadra russa
Dinamo Minsk – squadra bielorussa
Dinamo Mosca – squadra russa
Dinamo Pančevo – squadra serba
Dinamo Pitești – squadra rumena
Dinamo Riga – squadra lettone
Dinamo Samarcanda – squadra uzbeka
Dinamo Sokhumi – squadra sovietica
Dinamo San Pietroburgo – squadra russa
Dynamo Stavropol – squadra ucraina
Dünamo Tallinn – squadra estone
 – squadra georgiana
Dinamo Tirana – squadra albanese
Dinamo Vinkovci – squadra croata
Dynamo Vologda – squadra russa
Dynamo Voronezh – squadra russa
Dinamo Vranje – squadra serba
Dinamo Yakutsk – squadra russa
Dinamo Yerevan – squadra armena
 – squadra croata
Dinamo-Asia-Karavan – squadra kirghiza
Dinamo-Zenit – squadra armena
Dinamo-2 Kiev – squadra ucraina
Dinamo-2 Mosca – squadra russa
Dinamo-93 Minsk – squadra bielorussa
Dordoi-Dynamo Naryn – squadra kirghiza
Kuzbass-Dynamo Kemerovo – squadra russa
KVT Dinamo Kara-Balta – squadra kirghiza

Altri sport 
Dinamo Mosca – società polisportiva di Mosca
Dinamo Basket Sassari – squadra di basket
Dinamo Chișinău – squadra moldava di calcio a 5
MFK Dinamo Mosca – squadra russa di calcio a 5

Stadi 
Stadio Dinamo – disambigua di stadi
Stadionul Dinamo – stadio di Bucarest

Altro 
Dinamo – stazione della metropolitana di Ekaterinburg
Dinamo – stazione della metropolitana di Mosca
Dinamo – dramma di Eugene O'Neill del 1929
Dinamo Cremisi – nome di alcuni personaggi dei fumetti
Dynamo – illusionista britannico
Dynamo (informatica) – insieme di tecniche che quando usate insieme possono formare un sistema di archiviazione strutturata – uno storage altamente disponibile – un sistema a chiave-valore NoSQL o distribuito
DYNAMO – linguaggio di programmazione di simulazione